Штадлер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Штадлер, Андреас (1896—1941) — австрийский тяжелоатлет.
 Штадлер, Антон (1753—1812) — австрийский музыкант и композитор.
 Штадлер, Сильвестр (1910—1995) — немецкий военачальник, танкист, бригадефюрер СС.
 Штадлер, Симон (род. 1983) — немецкий теннисист.
 Штадлер, Тереза (1936—2001) — югославская шахматистка, гроссмейстер.
  (род. 1961) — австрийский футболист, тренер.
 Штадлер, Эрнст (1883—1914) — немецко-французский поэт, писатель, филолог и переводчик.

Другое 
 «Штадлер» — венгерский футбольный клуб из Акасто.
  — стадион в Акасто.
 Stadler Rail AG — швейцарская компания, производитель рельсового подвижного состава.
 Stadler FLIRT — семейство пассажирских электро- и дизель-поездов производства вышеназванной компании.

См. также 

 
 Штадтлер